Seo-san (휴정) était un moine bouddhiste coréen.
 Seosan est une ville de Corée du Sud.